Cleburne ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cleburne (Alabama)
 Cleburne (Illinois)
 Cleburne (Texas)

Personen:
 Patrick Ronayne Cleburne (1828–1864), Generalmajor der Konföderierten im Sezessionskrieg

Unternehmen:
 Cleburne Auto Car Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Cleburne Carnegie Library, in Cleburne, Texas, ID-Nr. 76002042
 Cleburne County Farm Cemetery, in Heber Springs, Arkansas, ID-Nr. 05001066
 Cleburne Jersey Farm, in Spring Hill, Tennessee, ID-Nr. 00001430

Siehe auch:
 Cleburne County
 Cleburne Township